Shaak-Ti, o Shaak Ti, es un personaje ficticio del universo de la Guerra de las Galaxias. Fue una Maestra Jedi miembro del Consejo que luchó ferozmente en las Guerras Clon. Shaak-Ti intentó rescatar al Supremo Canciller Palpatine, pero fue capturada por el general Grievous. Para intentar redimirse de su fracaso, Shaak-Ti volvió a la nave de Grievous para intentar rescatar a Palpatine, pero fue capturada de nuevo. La muerte de Shaak-Ti ha sido objeto de controversia: en las escenas eliminadas de La Venganza de los Sith, la mata el propio Grievous en presencia de Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker, pero en el proyecto The Force Unleashed, Shaak-Ti se arroja al pozo del monstruo Sarlacc.

Orden 66 
Shaak-Ti sobrevivió a la Orden 66. Después de aquellos sucesos en los que casi todos los jedis fueron exterminados, Shaak-Ti huyó al planeta Felucia. Cuando Anakin Skywalker fue seducido por el Lado Oscuro de la Fuerza, empezó a cazar jedis sobrevivientes de la orden 66. Esto fue hasta que Darth Vader obtuvo un padawan secuestrado de Kashyyyk cuando niño y nombrado Starkiller. Vader envió a Starkiller a varios planetas a acabar con varios jedis.

Starkiller luchó contra Shaak-Ti y Maris Brood en Felucia. Shaak-Ti resultó derrotada y por consiguiente se suicidó. La padawan de la maestra jedi escapó y más tarde fue seducida por el lado oscuro de la fuerza cuyos poderes usaría contra Starkiller en un siguiente encuentro en el que fue derrotada, pero Starkiller decidió dejarla con vida.

Véase también
Maris Brood

Enlaces externos
Star Wars databank – contiene entradas para cada personaje.
Category:Individuals en Wookieepedia

Personajes de Star Wars
Personajes Jedi de Star Wars
Mujeres guerreras ficticias